

Лепсинський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Лепсинський сільський округ — адміністративна одиниця, Саркандський район, Жетисуська область